Сте́фан Ша́пич (; ) — сербский футболист, защитник московского «Торпедо».

Биография 
Родился в Белграде.

Воспитанник клуба «Чукарички». 

27 марта 2016 года дебютировал в Суперлиге за «Чукарички» в матче против лучанской «Младости».

С августа 2016 года по февраль 2018 года, выступал на правах аренды за белградский «Синджелич».

8 сентября 2022 года подписал контракт с московским «Торпедо».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Чукарички»
 Бронзовый призёр чемпионата Сербии (3): 2015/16, , 2021/22

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Синджелич» Белград
Игроки ФК «Торпедо» Москва